Мэджи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэджи, Джон (род. 1936) — ирландский куриальный прелат и ватиканский сановник.
 Мэджи, Фрэнсис (род. 1959) — ирландский актёр.
 См. также 
 Мэги